Gheos il Signore della Potenza, conosciuto anche come Gheos il Signore della Terra, Gheos il Potente, Il Primogenito o più semplicemente come Gheos è un personaggio immaginario del media franchise di genere fantasy Gormiti, creato nel 2005 da Giochi Preziosi per la linea di giocattoli dei Gormiti, poi espansa in campi come l'animazione, i fumetti e i videogiochi. È uno dei protagonisti della serie, fino all'ultimo episodio della miniserie animata Gormiti: Final Evolution, quando lui e i suoi compagni lasceranno il posto di Signori della Natura a Nick, Toby, Lucas e Jessica.

Caratteristiche 
Gheos è un Gormita massiccio, costituito di roccia e terra. Il suo corpo è muscoloso e il suo volto ricorda quello di un extraterrestre. La sua pelle è prevalentemente di colore giallo o marroncino chiaro a seconda dell'incarnazione del personaggio, ma anche grigia in alcune parti del corpo costituite interamente di roccia, come la fascia addominale o la placca sulla schiena, su cui si trovano delle appuntite stalattiti. Sono inoltre ben visibili delle pietre incastonate sulla sua pelle. La sua peculiarità principale è la presenza di un gigantesco martello al posto della sua mano, con cui mette in atto la mossa chiamata da egli stesso Braccio distruttore: il Signore della Potenza concentra una grande quantità di energia sul suo martello, colpendo con forza il suo avversario.

Con il potenziamento del Vigore Muscoriano, le parti gialle del corpo di Gheos diventano di colore blu (nella mini figure Atomic distribuita esclusivamente con il primo numero del Gormiti Magazine) o nero (nella mini figure Final Evolution, a parte la testa, che diventa di colore grigio scuro), mentre le pietre incastonate sul Signore della Terra diventano gialle fluorescenti (Atomic) o verdi fluorescenti (Final Evolution). Anche gli occhi di Gheos si illuminano di giallo o verde fluorescente con questa trasformazione. Nelle mini figure, ciò si traduce in parti del giocattolo che si illuminano al buio.

Apparizioni

Linee di giocattoli 
Gheos appare per la prima volta nel 2005, nella Prima serie di staction figure dei Gormiti. Nella Prima serie Gheos (detto Signore della Potenza) è il Gormita a capo del Popolo della Terra, primogenito del Vecchio Saggio e personaggio fondamentale nella trama della serie. La sua mini figure è la più massiccia della collezione.

Appare per la seconda volta nella serie del 2006 Mystica, riedizione della Prima serie, in cui i personaggi vengono ricolorati. La trama della serie, quasi ininfluente nella mitologia di Gorm, prevede un potenziamento misterioso ottenuto dai Gormiti durante il lungo periodo di guerra iniziato dopo l'invasione dell'isola da parte dei Popoli del Male, che cambia la fisionomia dei Gormiti. L'unico cambiamento di Gheos in questa serie si può riscontrare nel colore del suo martello, che diventa dorato, e nelle pietre incastonate nel suo corpo, che diventano lucenti.

Seppur non presente nella trama della serie Atomic (2006), una riedizione della figure di Gheos della Prima serie e della serie Mystica con i colori e il materiale utilizzato nella serie Atomic è uscita come figure speciale in allegato al primo numero del Gormiti Magazine. La pelle di Gheos diventa blu, e le pietre incastonate sul suo corpo diventano gialle fluorescenti. Ciò è un errore di colorazione, perché i Gormiti del Popolo della Terra della serie Atomic hanno una colorazione nera e verde fluorescente.

Gheos fa il suo ritorno nella serie del 2007 Energheia, remake della Prima serie, con una nuova figure migliorata rispetto al modello precedente, più in linea con quelle provenienti dalle serie uscite dalla Seconda serie alla serie Mythos.

Nella serie Final Evolution (2008), uscita in seguito alla Energheia, viene riutilizzata la figure della serie precedente. Gheos riceve ufficialmente i poteri Atomic, più precisamente il Vigore Muscoriano, e per questo riceve anche la colorazione tipica del suo Popolo, stavolta corretta.

Una mini figure snodabile di Gheos appare anche nella serie Morphogenesis del 2011. Il design è lo stesso della serie Energheia, e il personaggio, così come gli altri Gormiti originari della Prima serie non è stato distribuito nelle bustine, bensì nella linea Battle Egg.

Gheos appare nella serie del 2022 Legends, non come personaggio da bustina ma come action figure alta 7 centimetri con funzioni mix and match, in due colorazioni: la colorazione "Cartoon", ovvero quella con la palette di colori utilizzata nella webserie animata omonima, e la colorazione "Metal", esclusiva dei giocattoli.

Animazione 
 Le origini
Gheos appare per la prima volta nel campo dell'animazione nel primo cortometraggio animato dedicato ai Gormiti, Le origini (2005). In questo corto, in seguito alla morte degli abitanti di Gorm per mano di Magmion e del suo esercito, il Vecchio Saggio crea dalle sue lacrime il prodigioso Occhio della Vita, un manufatto capace di plasmare delle forme di vita in casi disperati, e il Signore della Potenza è una delle creature a cui il misterioso oggetto ha dato i natali. Il Signore del Male, Magmion, si rivela quindi preoccupato per la presenza di nuovi avversari e decide di lanciare un incantesimo contro di loro, portando i Signori della Natura (Tasarau, Noctis, Poivrons e Gheos) a lottare tra di loro per dimostrare la supremazia dei propri Popoli. 

Erroneamente, in questo cortometraggio Gheos ci viene presentato come l'ultimo dei figli del Vecchio Saggio, sebbene venga spesso chiamato "Il Primogenito".

Viene doppiato da Paolo Spennato.

 Scontro finale
La mini figure Energheia di Gheos appare come cameo nel cortometraggio animato Scontro finale, dedicato alla serie Mythos. Il cameo avviene nella scena in cui il Vecchio Saggio si trova nella Caverna di Roscamar e si consulta con l'Occhio della Vita, ripensando ai vecchi Signori della Natura (Gheos, Tasarau, Noctis e Poivrons) e a come Gorm sarebbe più sicura se loro fossero ancora sull'Isola. La natura accoglie quindi le richieste del Vecchio Saggio e fa rinascere i Signori della Natura come Gormiti Energheia.

 Gormiti: The Legend Begins
Gheos riappare in Gormiti: The Legend Begins, cortometraggio del 2008, remake de Le origini, mirato a raccontare gli avvenimenti della Prima serie in modo più conforme a come sono raccontati nel fumetto, con una grafica in 3D aggiornata. Le vicende di questo cortometraggio non cambiano radicalmente rispetto a quelle narrate in precedenza nella serie, ma viene data una caratterizzazione maggiore ai personaggi. Gheos nello specifico sembra essere il più saggio tra i Gormiti, e anche mentre lotta contro i suoi stessi compagni a causa dell'incantesimo sembra essere riluttante.

In questo cortometraggio viene corretto l'errore de Le origini che vedeva Gheos come l'ultimo dei figli del Vecchio Saggio, e Gheos (insieme al suo Popolo) viene quindi mostrato per primo.

 Gormiti: Final Evolution
Gheos riappare nella miniserie animata del 2009 Gormiti: Final Evolution. Dopo essere stato riportato su Gorm grazie all'incantesimo dell'Eterno Risveglio insieme a tutti i Signori della Prima serie, ottiene il potenziamento del Vigore Muscoriano, il potere Atomic già ottenuto da Kolossis nel corso della serie Atomic, grazie ad un frammento dell'Occhio della Vita che si è schiantato su Gorm, chiamato Occhio della Terra. Gheos e l'Antico Thorg custodiranno il manufatto nella Caverna di Roscamar per tenerlo al sicuro, convocando anche gli altri Signori dei Popoli del Bene della Prima serie. Tasarau incontra Noctis e i due viaggiano insieme verso Roscamar, ma vengono attaccati da Armageddon, Magmion e Lavion. Il Signore dell'Aria viene tramortito ma Tasarau grazie al suo Antico Mimetismo riesce a trarre in inganno i tre, e riesce a fuggire con Noctis in spalla. Poivrons riesce invece ad arrivare a Roscamar in compagnia dell'Antico Guardiano Tentaclion, riunendo due dei quattro Occhi della Vita dei Popoli del Bene. Il Signore del Mare, preoccupato dal ritardo di Tasarau e Noctis, chiede aiuto agli altri Antichi Guardiani per trovare i Signori della Foresta e dell'Aria. Nel mentre Tasarau sta per essere sconfitto da Drakkon, Antico Guardiano del Vulcano che gli ha teso una trappola, ma viene salvato da Tentaclion, Troncalion, Gheos e Roscalion. I Signori della Prima serie riescono quindi a raggiungere Roscamar. Gheos partecipa nell'ultima battaglia, che si tiene nella Pianura delle Nebbie, in cui lotta insieme all'Antico Thorg contro i Signori del Popolo del Vulcano riuscendo a mandarli al tappeto. Successivamente, Gheos e la maggior parte dei Gormiti presenti sull'Isola di Gorm in quel momento vengono risucchiati dalla Bolla Ultradimensionale, venendo trasportati in un'altra dimensione.

 Gormiti Nature Unleashed
Gheos appare nel primo teaser trailer della serie animata soft reboot Gormiti Nature Unleashed, mentre scala una montagna e arriva alla cima sprigionando un'energia che sembra dovuta ad un nuovo tipo di potenziamento. In seguito, la serie si rivelò essere appunto un inizio nuovo per il brand dei Gormiti, e la serie animata riprese solo Magor e il Vecchio Saggio dalla continuity originale, riutilizzando inoltre il nome di Noctis per il Signore dell'Aria della serie.

 Gormiti Legends
Gheos, con un design completamente nuovo, è uno dei quattro protagonisti della webserie d'animazione Gormiti Legends, tratta dall'omonima linea di giocattoli e distribuita nel 2022 su YouTube sul canale di Giochi Preziosi. In questa serie Gheos, così come tutti gli altri Gormiti, si contende il titolo di Re di Gorm, affrontando una serie di sfide organizzate dal Vecchio Saggio per trovare un nuovo regnante evitando sanguinose battaglie. La serie è un reboot della Prima serie del 2005, e per estensione del corto animato Le origini uscito nel medesimo anno.

Videogiochi 
 Gormiti Game Arena
Gheos appare come personaggio giocabile nel videogioco plug and play di genere picchiaduro uscito nel 2007 Gormiti Game Arena. Inoltre, il plug and play stesso è una vera e propria staction figure di Gheos posizionato sulla Piana di Astreg mentre esegue la mossa del Braccio distruttore.

Curiosità 
 Gheos appare nel lungometraggio cinese in live action non autorizzato Gormiti - Ace Mission, in cui combatte contro Magmion che cerca di conquistare il pianeta Terra.

Note

Voci correlate 
 Gormiti
 GiG
 Gruppo Giochi Preziosi

Gormiti